Agartha – regno leggendario dello scrittore Willis George Emerson
Agartha – album degli Oddarrang